Deutsche Kirche bezeichnet:

 Deutsche Kirche (Helsinki), Kirchengebäude in Helsinki
 Deutsche Kirche (Tilsit), abgegangenes Kirchengebäude in Tilsit (heutiges Sowetsk)
 Deutsche Kirche Muskau, abgegangenes Kirchengebäude in Bad Muskau

Siehe auch:
 Deutsche Evangelische Kirche, kirchliche Organisation
 Deutsche Christen
 Bekennende Kirche
 Römisch-katholische Kirche in Deutschland 
 Evangelische Kirche in Deutschland
 Tyska kyrkan